Послушница — в русских православных женских монастырях — лицо, готовящееся к принятию монашества (см. Послушник).
 «Послушница» () — итальянская кинокомедия 1975 года, режиссёра .
 «Послушница» () — американский драматический фильм 2017 года, режиссёра Маргарет Беттс.